Pasquini ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Pasquini (* 1980), italienische Streetart-Künstlerin, Zeichnerin, Set-Designerin und Illustratorin
 Angelo Pasquini (* 1948), italienischer Drehbuchautor
 Bernardo Pasquini (1637–1710), italienischer Komponist, Organist und Cembalist
 Carlo Pasquini (* 1956), italienischer Regisseur, Schriftsteller und Librettist
 Ercole Pasquini (ca. 1560- vor 1620), italienischer Komponist, Organist und Cembalist
 Giovanni Claudio Pasquini (1695–1763), italienischer Librettist

Pasquini bezeichnet:
 Studio Paolo Pasquini, ehemaliger italienischer Automobilhersteller